Бра́йан Бе́йкер: 
 Бейкер, Брайан (род. 1985) — американский боец смешанного стиля.
 Бейкер, Брайан (род. 1985) — американский теннисист.